Turbanella är ett släkte av bukhårsdjur. Turbanella ingår i familjen Turbanellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Turbanella